Spojení Vlčí jáma je původně označení pro druh padací jámy – jámy na lovení vlků, přeneseně pro prostředí plné nepřátelství a úskoků, které vyvolává pocit zoufalství. Toto spojení má několik významů:

 Vlčí jáma (past) – druh padací jámy, pasti na lovení vlků
 Vlčí jáma (Potůčky) – chráněná propadlina u Horní Blatné, vzniklá po propadu dolu
 Vlčí jáma (kniha) – psychologický román Jarmily Glazarové
 Vlčí jáma (film) – film z roku 1957 režiséra Jiřího Weisse natočený podle stejnojmenné knihy J. Glazarové
 Vlčí jáma (Podorlická pahorkatina) – vrchol 440 m v Podorlické pahorkatině
 Vlčí jáma (Branišovský les) – jihozápadní část Branišovského lesa u Českých Budějovic
 Vlčí Jáma, ulice ve Zbiroze

Podobné názvy

Viz také Vlčí Jámy (rozcestník)
 Vlčí jámy – přírodní památka v okrese Karlovy Vary

 Vlčí Jámy – vesnice na západ od Lenory v okrese Prachatice
 Vlčí Jámy (vojenský újezd Boletice) – bývalá vesnice Wolfsgrub na území vojenského újezdu Boletice v okrese Český Krumlov